Hawker Siddeley HS 748 (), был также известен как Avro 748 () — британский ближнемагистральный турбовинтовой самолёт, разработанный компанией «Avro» в конце 1950-х годов для замены стареющего парка «Дугласов» DC-3. При его разработке компания сосредоточила свои силы на таких характеристиках, как, например, укороченный взлёт-посадка (STOL). Было построено 380 подобных самолётов.

Последующая разработка проекта 748 привела к появлению самолёта BAe ATP, нацеленного на конкуренцию с de Havilland Canada Dash 8, однако не оправдавшего возложенных надежд и выпускавшегося крайне плохо.

Разработка Avro 748 началась в 1958 году после небезызвестной записки Дункана Сэндиса 1957 года, прекратившей большую часть разработок пассажирских самолётов для нужд военных в Великобритании. Сообразно обстоятельствам компания Avro полностью переключилась и вновь вышла на гражданский рынок.

Vickers Viscount уже занял к тому времени основную часть рынка ближних авиаперевозок и Avro решила разрабатывать сравнительно небольшой лайнер для обслуживания местных авиалиний на замену стареющего DC-3. Впрочем, и здесь Avro была не одинока — Fokker F27 Friendship также разрабатывался с прицелом на замену DC-3, поэтому следующим решением Avro стало улучшение взлётно-посадочных характеристик самолёта, чтобы он мог эксплуатироваться на аэродромах с более короткой полосой.

HS 748 

С постройкой восемнадцати Avro 748 серии 1 для авиакомпании British Skyways Coach-Air (позднее Dan-Air) и Аргентинских авиалиний компания «Avro» потеряла свою индивидуальность внутри группы компаний «Hawker-Siddeley» и самолёт получил новое название HS 748.

Серия 2 начала производиться в 1961 году, её особенностью был увеличенный взлётный вес. Всего было выпущено 198 экземпляров, что стало рекордом для британских послевоенных самолётов

Более мощных самолётов серии 2А было выпущено ещё 71 экземпляр, серии 2B — 25 экземпляров.

Королевские ВВС Великобритании заказали специальную версию 748-го с поднятым хвостовым оперением для размещения задней загрузочной рампы и складывающегося трапа (как на самолёте Hawker Siddeley Andover C1).

Группа «Hawker-Siddeley» стала частью «British Aerospace» в середине 1970-х годов, а серия 2B тогда же стала основной в производстве.

HAL-748 
Серии 1 и 2 самолёта Avro 748 производились по лицензии в Индии компанией «Hindustan Aeronautics» под индексом HAL-748. Всего HAL построила 89 самолётов — 72 ВВС Индии и 17 для авиакомпании Indian Airlines. Позднее по заказу ВВС Индии было построено ещё 20 самолётов серии 2М с увеличенным грузовым люком. Выпускались в самых разных исполнениях, включая самолёт радиолокационного обнаружения (ДРЛО, Airborne Early Warning) с характерным большим обтекателем РЛС.

ДРЛО 
BAe/HS 748 AEW — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания, разработанный индийской фирмой HAL на базе пассажирского турбовинтового двухмоторного самолёта Хоукер Сиддли HS.748.

В разработке самолёта принимали участие британская фирма «British Aerospace» и израильская фирма «Elbit». Разработка самолёта ДРЛО началась в Индии отделением фирмы HAL «Kanpur Division» в 1985 году.

Антенна РЛС установлена во вращающемся обтекателе над верхней поверхностью фюзеляжа, так, что плоскость вращения антенны находится выше законцовки киля самолёта, что уменьшает переотражение сигнала. Техническую помощь в проектировании и постройке самолёта (в первую очередь, обтекателя антенны РЛС) индийцам оказывала германская фирма DASA.

Первый полёт, прототип с установленным обтекателем, но без РЛС, совершил в ноябре 1990 года. Опытный самолёт разбился 11 января 1999 года при выполнении захода на посадку на авиабазу ВМС Индии Араконами; 4 члена экипажа и 4 технических специалиста погибли. Предполагалось, что отработанная на самолёте РЛС будет установлена на Ил-76МД, однако после катастрофы прототипа программа разработки самолёта ДРЛО аннулирована.

Другие версии самолёта 
 Другие версии модели 748 включают Coastguarder и Super 748. Coastguarder был военно-морским патрульным разведчиком.
 Последние 748-е были построены под индексом Super 748s в 1987 году и оснащались двигателями фирмы Rolls-Royce «Dart».
 Код самолёта по ICAO — A748.

Эксплуатанты

Гражданские 
На август 2010 года в эксплуатации находятся 44 самолёта Avro 748 (все модификации).

Основные эксплуатанты:

 Macair Airlines (1)

 Best Air (2)
 Bismillah Airlines (1)
 Z Airways (1)

 Cameroon Airlines (1)
'
 Air Creebec (4)

 Air Inuit (4)
 Air North (4)
 Calm Air (6)
 First Air (3)
 Wasaya Airways (5)

 International Trans Air Business (1)
 Trans Service Airlift (2)

 Comores Aviation (2)

 Guinee Air Cargo (1)

 Atlantic Airlines de Honduras (1)

 Bali Air (4)
 Bouraq Indonesian Airlines (2)
 Merpati (2)

 748 Air Service (1)

 African Commuter Services (1)

 Royal Nepal Airlines (1)

 Executive Aerospace (5)
 Stars Away Aviation (2)

 Aero Lanka (1)

 West Air Sweden (1)

Военные 

 ВВС Аргентины

 Королевские ВВС Австралии
 34-я Эскадрилья  ВВС Австралии
 Школа воздушной навигации
 Авиация Королевских ВМС Австралии

 723-я Эскадрилья  ВМС Австралии
 851-я Эскадрилья  ВМС Австралии

 ВВС Индии

 Королевские ВВС Таиланда

 Королевские ВВС

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 3 человека (2 пилота + 1 стюард)
 Пассажировместимость: 40-58 чел.
 Длина: 20,42 м
 Размах крыла: 31,23 м
 Высота: 7,57 м
 Площадь крыла: 77 м²
 Масса пустого: 12327 кг
 Максимальная взлётная масса: 21092 кг
 Масса полезной нагрузки: 5136 кг
 Двигатели: 2× турбовинтовых двигателя Роллс-Ройс «Дарт» RDa.7 Mk 536-2 по 1700 кВт каждый

Лётные характеристики 
 Крейсерская скорость: 452 км/ч
 Дальность полёта: 1715 км
 Практический потолок: 7620 м
 Удельная нагрузка на крыло: 274 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,161 кВт/кг

Аварии и катастрофы 
По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 11 апреля 2020 года было потеряно 90 самолётов Hawker Siddeley HS-748. Самолёт пытались угнать 3 раза, при этом никто не погиб. Всего в происшествиях погибли 512 человек.

Примечания

Ссылки 
 Hawker Siddeley 748 Series 2 Operators’ reference drawing , . // Flight International. — London: Iliffe Transport Publications Ltd, 26 November 1966. — No. 2907 — Vol. 86 — P. 903, 918. (подробное схематическое устройство самолёта)

Самолёты Avro
Самолёты Hawker Siddeley
Пассажирские самолёты
Турбовинтовые самолёты